Артишокът (Cynara cardunculus var. scolymus) е вид многогодишно тревисто растение, принадлежащо към семейство Сложноцветни. Ядливата част от растението са цветните пъпки, преди да разцъфнат. Използването на растението като храна датира още от древните средиземноморски народи, като по това време се е зародила и неговата култивация. Дивият артишок расте в южната част на Европа. Най-големите производители на артишок в света са Италия, Испания, Египет, Перу, Аржентина и Алжир. Растението съдържа много баластни вещества и микроелементи като калий, калций, фосфор, магнезий, желязо и натрий. Също така е източник на витамините A, B1, B2, C и съдържа много белтъчини, мазнини, въглехидрати и ниацин.

Източници 

Метличинови
Лечебни растения